GLN steht als Abkürzung für:
 Global Location Number, globale Identifikation für Unternehmen
 IATA-Code des Flughafens von Guelmim

Gln steht als Abkürzung für:
 Glutamin, Aminosäure

Abkürzung